Üyük (Atkaracalar), een dorp in het Turkse district Atkaracalar
 Üyük (Azdavay), een dorp in het Turkse district Azdavay
 Üyük (Çorum), een dorp in het Turkse district Çorum
 Üyük (Gölpazarı), een dorp in het Turkse district Gölpazarı
 Üyük (Seydiler), een dorp in het Turkse district Seydiler
 Üyük (Yıldızeli), een dorp in het Turkse district Yıldızeli
 Üyük (Zile), een dorp in het Turkse district Zile